Le terme ligne 28 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Lignes 28 et 28A du tramway de Budapest

Trolleybus 
 Ligne 28 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 28 du chemin de fer belge

Voir aussi 
 
 28 (nombre)

28